Conteville je název vice míst ve Francii:

 Conteville (Calvados) – část obce Valambray v departementu Calvados
 Conteville (Eure) – obec  v departementu Eure
 Conteville (Oise) – obec  v departementu Oise
 Conteville (Seine-Maritime) – obec  v departementu Seine-Maritime
 Conteville (Somme) – obec  v departementu Somme
 Conteville-en-Ternois – obec  v departementu Pas-de-Calais
 Conteville-lès-Boulogne – obec  v departementu Pas-de-Calais